Maria Teresa de Portugal (infanta d'Espanya) (1793 - 1874).
 Maria Teresa de Portugal (arxiduquessa d'Àustria) (1855 - 1944).
 Maria Teresa de Portugal (princesa de Thurn und Taxis) (1881 - 1945).